Bodrog (grad), grad u Bačkoj, Vojvodina, Srbija
Bodrog (rijeka), rijeka u Slovačkoj